Такмичење у трчању на 100 метара са препонама за жене на Олимпијским играма 2008. је одржано у приоду од 17 до 19. августа на Националном стадиону у Пекингу. 

Учествовале су 40 такмичрки из 31 земље. 

Квалификационе норме су биле 12,96 (А норма) и 13,11 (Б норма).

Оборена су два национална, пет личних и седам рекорда сезоне.

Рекорди пре почетка такмичења 
Стање 16. августа 2008.

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама је учествовало 40 такмичарки подељених у 5 група. За полуфинале су се квалификовале по две првопласиране такмичрке из сваке групе (КВ) и шест по постогнутом резултату (кв).

Полуфинале 
У финале су се пласирале по 4 првопласиране из обе полуфиналне групе

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати квалификационих трка на сајту ИААФ
 Резултати полуфиналних трка на ИААФ
 Резултати финалне трке на сајту ИААФ

Трка на 100 метара са препонама на Летњим олимпијским играма
100 метара препоне